Бруси́ловка () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кенесаринского сельского округа. Код КАТО — 117053200.

Географияе 
Село расположено в западно-центральной части района, на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к западу от административного центра района — города Щучинск, в 14 километрах к югу от административного центра сельского округа — аула Кенесары.

Абсолютная высота — 366 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село

Население 
В 1989 году население села составляло 303 человек (из них русские — 36%, немцы — 30%).

В 1999 году население села составляло 210 человек (107 мужчин и 103 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 133 человека (72 мужчины и 61 женщина).

Улицы 
 ул. Лесная
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района